Több kígyófajt említenek ezen a néven:

Tigrispiton (Python molurus, Dél-Ázsia)
Tigriskígyó (Ausztrália) (Notechis scutatus)
Tigriskígyó (Afrika) (Telescopus semiannulatus)